— железнодорожная станция на линии Одавара, расположенная в городе Одавара, префектуры Канагава. Станция расположена в 80,8 километра от конечной станции линий Одакю - . Станция была открыта 1-го апреля 1927-го года.

Планировка станции
3 пути, 1 платформа островного типа и одна платформа бокового типа.

Близлежащие станции

Ссылки
— Информация по станции